«Принц Карл» (; Принц Карл) — парусный линейный корабль. После спуска на воду в 1758 году входил в состав шведского флота, принимал участие в русско-шведской войне 1788—90 годов. Был захвачен русскими моряками в Ревельском сражении в 1790 году и включен в состав русского флота. В его составе принял участие в Выборгском сражении, войнах второй и третей коалиции, русско-английской войне и Отечественной войне 1812 года. Разобран после 1813 года.

История

Строительство и шведский флот 
Корабль был построен на  в Карлскруне под руководством  и спущен на воду в 1758 году. Под шведским флагом принял участие в русско-шведской войне 1788—90 годов. 

Был захвачен русскими моряками в Ревельском сражении в 1790 году после того как понёс в бою большой урон — русским огнём были сбиты мачты, в экипаже насчитывалось 65 убитых и 11 раненых.

Русский флот 
Был включен в состав русского флота.  1790 года в составе ревельской эскадры вышел в море. После встречи на следующий день с кронштадтской эскадрой, объединённый флот  вошёл в Выборгский залив, где «Принц Карл» в составе отряда бригадира П. И. Лежнева расположился на правом фланге между островами Рондо и Пейсари. В ночь на  отряд отразил атаку шведской гребной флотилии, а днём принял участие в Выборгском сражении. В ходе сражения обрубив якорные канаты, пошел на помощь эскадре И. А. Повалишина.

Далее принял участие в войнах второй и третей коалиции, русско-английской войне и Отечественной войне 1812 года.

Командиры 
Командирами корабля в русском флоте в разное время служили:

См. также 
 Список парусных линейных кораблей Российского Императорского флота

Примечания

Литература 
 
 
 
 . Illustrerad svensk sjökrigshistoria, omfattande tiden 1680–1814. Stockholm: Albert Bonniers Förlag. 1923

Парусные линейные корабли Балтийского флота Российской империи
Парусные линейные корабли Швеции